Die FA Women′s Super League 2018/19 war die neunte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als achte Saison. Es ist die erste Austragung nach der Neuorganisation der vier obersten englischen Ligen im Frauenfußball. Die vorherige FA WSL2 heißt nun „FA Women's Championship“. Beide werden weiterhin unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde von September 2018 bis Mai 2019  durchgeführt.

Gegenüber der Saison 2017/18 wurde die Liga um eine auf nun elf Mannschaften aufgestockt. Hinzu kam der Vizemeister der WSL2 der Vorsaison, da der Meister auf die Lizenz verzichtete und nun in der Nordstaffel der FA Women's National League, der dritthöchsten Liga im englischen Frauenfußball spielt. Zudem erhielt die zuvor in der Women's Premier League spielende Mannschaft von West Ham United die Lizenz für die WSL.

Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League 2019/20. Meister wurde der Arsenal WFC, der zuletzt 2012 als Arsenal Ladies FC die englische Meisterschaft gewinnen konnte, vor Manchester City Women. Wesentlichen Anteil daran hatte die Rekordtorschützin der Niederlande Vivianne Miedema, die mit 22 Toren einen neuen Torrekord aufstellte. In der Champions League schieden die Citizens wie im Jahr zuvor gegen Atlético Madrid aus, diesmal aber erst im Achtelfinale aus. Für den Tabellenletzten der Vorsaison Yeovil Town bedeutete der letzte Platz in dieser Saison den Abstieg.

Tabelle 

Anmerkung:

| style="vertical-align:top" |

|}

Beste Torschützinnen

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 soccerway.com: WSL

2018/19
Fußballsaison 2018/19